Склад збірної Норвегії на чемпіонаті світу 1994 

Докладніше...Норвегія
Норвегія 1994